Rezultati Nacionalnega prvenstva ZDA 1965 v tenisu za moške posamično.

Postavljeni igralci 
Seznam postavljenih igralcev. Manuel Santana je postal prvak, za ostale je v oklepaju navedeno kdaj so izpadli.
  Roy Emerson (četrtfinale)
  Fred Stolle (drugi krog)
  Dennis Ralston (četrtfinale)
  Manuel Santana (prvak)
  Arthur Ashe (polfinale)
  Rafael Osuna (polfinale)
  Chuck McKinley (četrti krog)
  Cliff Drysdale (finale)

Rezultati 
Legenda

Zaključni boji

Zgornji del

1. del

2. del

3. del

4. del

Spodnji del

5. del

6. del

7. del

8. del

Viri 
 

Moški posamično
1965